Tano steht für:

 Tano, eine nordamerikanische Ethnie
 Tano (Fluss), ein Fluss in Ghana
 Tano-Sprachen, eine Sprachenfamilie
 Tano, ein koreanisches Fest, siehe Dano (Fest)

Tano ist der Familienname folgender Personen:

 Barbro Tano (* 1939), schwedische Skilangläuferin
 Kevin Tano (* 1992), niederländischer Fußballspieler